Marietta, keresztnév
 Amerikai Egyesült Államok
Marietta, település Dél-Karolina államban
Marietta, település Észak-Karolina államban
Marietta, település Georgia államban
Marietta, település Illinois államban
Marietta, település Indiana államban
Marietta, település Kansas államban
Marietta, település Minnesota államban
Marietta, település Mississippi államban
Marietta, település Nevada államban
Marietta, település New York államban
Marietta, település Ohio államban
Marietta, település Oklahoma állam Adair megyéjében
Marietta, település Oklahoma állam Love megyéjében
Marietta, település Pennsylvaniaia államban
Marietta, település Texas államban
Marietta, település Wisconsin államban